Alla Kudrjavceva – tennista russa
 Jana Kudrjavceva – ex ginnasta russa
 Tat'jana Kudrjavceva – ex cestista sovietica